Wyżni Żabi Staw Białczański
 Wyżni Żabi Staw Mięguszowiecki